

Patronyme 

  (?-), saxophoniste tchèque ;
 Jules Bovéry (1808-1868), chef d'orchestre et compositeur belge ;
  (?-), chanteuse pop polonaise.

Titre 

  (1961), album de pop ;
 Gemma Bovery (1997-1999), bande dessinée britannique de Posy Simmonds ;
 Gemma Bovery (2014), film franco-britannique d’Anne Fontaine.

Patronyme anglais
Patronyme belge
Patronyme polonais
Patronyme tchèque